– japoński astronom, odkrywca planetoid. Zajmował się też tworzeniem oprogramowania astronomicznego. Mieszka w Sapporo.

W latach 1987–2000 odkrył wspólnie z Seiji Uedą 705 planetoid. W 2022 roku byli oni klasyfikowani na 29. miejscu wśród odkrywców największej liczby planetoid (11. wśród odkrywców indywidualnych).

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (4677) Hiroshi.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Planetolodzy
Ludzie związani z Kushiro
Urodzeni w 1953